Lyndonville ist der Name folgender Ortschaften:

 Lyndonville (New York), einer Town in Orange County, New York
 Lyndonville (Vermont), einem Village in Caledonia County, Vermont